Kendal bezeichnet:
 Kendal, Stadt in England
 Kendal (Mpumalanga), Ort in Südafrika
 Kendal (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk in Indonesien
 Kendal (Saskatchewan), Dorf (Village) in Saskatchewan, Kanada
 Kendal (Zentraljava), Stadt in Indonesien

Kendal ist der Familienname folgender Personen:
 John Kendal († 1501), englischer Ritter

Siehe auch:
 Kendall
 Kendel (Begriffsklärung)